Мехти Рамазанович Дженетов (; 26 января 1992 года, Махачкала, Дагестан, Россия) — российский и азербайджанский футболист, вратарь «Зиря».

Биография 
Мехти Рамазанович Дженетов родился 26 января 1992 года в Махачкале.

Карьера

Карьера в России 

Мехти Дженетов — воспитанник дагестанского футбола. В 2009 году выступал за любительский клуб «Махачкала». С 2010 года являлся игроком «Анжи». На счету голкипера 107 матчей в молодёжном первенстве России, 27 матчей во Втором дивизионе за «Анжи-2». 30 мая 2015 года в заключительном 34-м туре первенства ФНЛ на выезде против «Сахалина», Мехти дебютировал за главную команду «Анжи», заменив на 84-й минуте матча Александра Криворучко и оставил свои ворота в неприкосновенности. Дженетов признавался лучшим вратарём Кубка ФНЛ 2015 года. На этом турнире он провел за «Анжи» четыре матча и отразил в общей сложности четыре пенальти. В начале июля 2016 года Мехти подписал новый, двухлетний контракт с «Анжи». В общей сложности с 2012 по 2016 годы был в заявке «Анжи» на 41 матчей (37 — РПЛ, 2 — Кубка России и 2 — Лиги Европы), но так ни разу и не вышел на поле.

В середине августа 2016 года отдавался на правах аренды в калининградскую «Балтику» до конца сезона. Не провёл ни одного матча за «Балтику».

Карьера в Азербайджане 

В начале марта 2017 года перебрался в азербайджанский «Сумгайыт» и стал натурализованным игроком. 26 августа 2017 года дебютировал за «Сумгайыт» в чемпионате Азербайджана, пропустив 3 мяча в выездном матче 3-го тура против клуба «Зиря».

11 ноября 2018 года в матче чемпионата Азербайджана против «Кешли» после удара по воротам Андре Кленнона забил автогол.

10 марта 2019 года в игре против «Нефтчи» на 77-й минуте был удален за грубый фол.

Дебютировал Мехти в еврокубках 27 августа 2020 года во встрече 1-го раунда Лиги Европы против северомакедонской «Шкендии». Игра закончилась поражением клуба Дженетова со счётом 0:2.

С 1 июля 2021 года он является игроком ФК «Зиря».

21 июля 2022 года сыграл матч в рамках квалификации Лиги Конференций против «Маккаби» из Тель-Авива.

Международная 
В январе 2012 года вызывался на учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной Азербайджана в турецкой Анталье. Дебютировал за первую сборную Азербайджана 6 июня 2021 года в товарищеском мачте выездном матче против Молдавии, в котором пропустил 1 гол.

Достижения

Командные 
Чемпионат Азербайджана
  Бронзовый призёр (1):: 2020/21,
Кубок Азербайджана
  Финалист (2): 2018/19, 2020/21

Статистика

Клубная

Личная жизнь 
Мехти женат. Жену зовут Сабина. Поженились в декабре 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Дженетов отдан в аренду «Балтике»

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Зиря»